Laghi ima više značenja:
 Laghi, Ancona
 Laghi, Treviso
 Laghi, Venezia
 Laghi, Vicenza